Bilitis – film del 1977 diretto da David Hamilton
 Daughters of Bilitis – prima organizzazione lesbica statunitense
 Le canzoni di Bilitis – raccolta poetica di Pierre Louÿs pubblicata nel 1894 e finta traduzione dal greco antico